El término hortofrutícola puede hacer referencia:

 a lo relativo a la huerta y a la fruta o a los frutales;
 al paisaje agrario, dominado por huerta y frutales;
 a las explotaciones hortofrutícolas o empresas hortofrutícolas, tanto las agrícolas como las de la industria alimentaria y las de transporte hortofrutícola e intermediación hortofrutícola (intermediario hortofrutícola, comercio hortofrutícola, mercado hortofrutícola);

 a los productos agrícolas procedentes de las explotaciones hortofrutícolas.